Maurycy Ferber (1516–1546) – kanclerz warmińskiej kapituły katedralnej
 Maurycy Ferber (1471–1537) – biskup warmiński